Termín amid může znamenat:

 Amidy karboxylových kyselin – vznikají náhradou hydroxylu karboxylové skupiny, alkyl/arylsulfonové skupiny či jiné organické kyseliny, (nebo dokonce anorganické) obsahující hydroxyl za aminoskupinu -NH2 (příklad: CH3CONH2 – acetamid)
 Amidy (soli amoniaku), anorganické amidy – vznikají náhradou jednoho vodíku z amoniaku nějakým kationtem (příklad: NaNH2 – amid sodný)
 Amidy (soli aminů) – organické amidy – vznikají náhradou jednoho vodíku z aminu nějakým kationtem (příklad: C6H5NH− K+ – fenylamid draselný, C2H5NH− Na+ – ethylamid sodný, přesněji ethanaminid sodný)

Externí odkazy